Амбо (Эфиопия) — город.
 Уенденс Амбо
 Хуан Амбоу — астурийский коммунист.
 Овамбо, амбо (самоназвание) — народ в Южной Африке.

См. также 
 Амбой
 Амбон